Knözinger ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Knözinger (1935–2014), deutscher Physiker und Chemiker
 Ludwig von Knözinger (1862–1943), Regierungspräsident von Oberbayern 
 Sebastian Knözinger (* 1972), deutscher Schauspieler